19. sezon Deutsche Eishockey Liga został rozegrany na przełomie 2012 i 2013 roku. Był to 55. sezon rozgrywek o mistrzostwo Niemiec w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 14 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Eisbären Berlin, która w finale poprzedniej edycji pokonała Adler Mannheim 3:2.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się we wrześniu 2012 roku, a zakończył w marcu 2013 roku. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które rozegrały po 52 spotkania. Najskuteczniejszym zawodnikiem rundy zasadniczej został Szwed, Calle Ridderwall (DEG), który w 51 meczach uzyskał 58 punktów (22 gole i 36 asyst). Najlepszym strzelcem był Kanadyjczyk Matt Dzieduszycki (Grizzly Adams Wolfsburg), który zdobył 31 goli w 45  spotkaniach.

 Tabela

Legenda:
       = drużyny zapewniające sobie awans do playoff,       = drużyny zapewniające sobie awans do baraży playoff,       = drużyny kończące sezon
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Sześć najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy playoff, w której będą walczyły o mistrzostwo Niemiec. Kolejne cztery drużyny awansowały do rundy kwalifikacyjnej play-off. Zwycięzcy tej rundy dołączyły do sześciu najlepszych drużyn sezonu zasadniczego i razem z nimi przystąpiły do ćwierćfinałów. Cztery najgorsze drużyny zakończyły sezon w marcu 2013 roku po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego.

Faza play-off 
Sześć najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozgrywały między sobą rundę kwalifikacyjną do dwóch zwycięstw o dwa miejsca w play-off. Wygrane z nich zostały przyporządkowane do drużyn z miejsc 1 i 2. W ćwierćfinałach obowiązuje zasada do czterech zwycięstw meczowych, zaś w półfinałach i finale do trzech wygranych.

 Runda kwalifikacyjna
 Thomas Sabo Ice Tigers (7) - Grizzly Adams Wolfsburg (10) 1:2 (3:2, 3:4, 3:5)
 Augsburger Panthers  (8) - Straubing Tigers (9) 0:2 (2:3, 1:4 d.)

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Ligi DEL

Deutsche Eishockey Liga
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 w Niemczech
2013 w Niemczech